Decrius ist der Gentilname folgender Personen:

 Decrius Calpurnianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Decrius Longinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)